

Cinema 
 Bye-Bye – film del 1995 diretto da Karim Dridi

Musica 
 Bye Bye – album dei Trio del 1983
 Bye, Bye – singolo di Jo Dee Messina del 1997
 Bye Bye – singolo dei Marcy Playground del 1999
 Bye Bye – singolo di Mariah Carey del 2008
 Bye Bye – singolo di Beni del 2010
 BYE BYE – singolo di Miliyah Kato del 2010
 Bye Bye – album di Annalisa del 2018
 Bye Bye – singolo di Annalisa del 2018